

Интимацький сільський округ — адміністративна одиниця, Байзацький район, Жамбильська область
 Интимацький сільський округ — адміністративна одиниця, Жетисайський район, Туркестанська область